Парламентские выборы в Норвегии проходили с 21 октября 1912 года, 2-й тур — с 4 по 11 ноября. Результатом стала победа альянса Либеральной партии и Рабочих демократов, который получил 76 из 123 мест в Стортинге.

Избирательная система 
Выборы проходили по мажоритарной системе в одномандатных округах. В Стортинг избиралось 123 депутата. В округах, где никто не набрал большинства голосов, были проведены перевыборы. Избирательным правом обладали все мужчины старше 25 лет. Избирательное право женщин было ограничено теми, кто имел свой собственный доход определённого размера.

Ход выборов 
Первый тур выборов состоялся 21 октября 1912 года, за исключением Кристиансунда, где выборы прошли 20 октября. В 1-м туре было избрано 60 депутатов: 42 от от сельских округов и 18 от городских. В остальных 63 округах 11 ноября 1912 года был проведён 2-й тур. Выборы в Туне были отклонены. Перевыборы прошли там 10 февраля 1913 года. Новый Стортинг начал работу 23 января 1913 года.

Результаты

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1912 год в Норвегии